Västerklobben kan syfta på följande platser:

Finland 

 Västerklobben (Saltvik, Åland), 
 Västerklobben, Raseborg, Nyland, 
 Västerklobben, Ingå, Nyland, 
 Västerklobben, Helsingfors, Nyland,

Se även
Västerklobbarna
Västerkläpp
Västerkläppen
Västerkläpparna
Västerkobben

Robotskapade Finlandförgreningar